Cap-San-Klasse steht für:
 Cap-San-Klasse (1961), für die Reederei Hamburg Süd gebaute Kühlfrachter
 Cap-San-Klasse (2001), für die Reederei Hamburg Süd gebaute Containerschiffe mit 3739 TEU
 Cap-San-Klasse (2013), für die Reederei Hamburg Süd gebaute Containerschiffe mit 9600 TEU